Agenda – taccuino per annotare
 Agenda – elenco di argomenti di una riunione o di una discussione politica
 Agenda – comune del Kansas
 Agenda – comune del Wisconsin
 Agenda – EP di Kate Nash del 2017